Первый дивизион Гонконга 2000/2001 — 90-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В первом матче, состоявшемся 12 августа клуб Хэппи Вэлли сыграл вничью с командой Саут Чайна со счетом 1:1

Первый этап

Таблица

Результаты

Второй этап
Во втором этапе команды сохраняют только половину своих очков и голов (голы округляются в большую сторону).

Плей-офф за чемпионство

Таблица

Результаты

Плей-офф за сохранение места в Первом дивизионе

Таблица

Результаты

Гранд финал
Победитель регулярного чемпионата встречается с победителем Плей-офф за чемпионство в однораундовом противостоянии. Победитель будет признан чемпионом Гонконга по футболу сезона 2000/2001

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 2000/2001 на rsssf.com

Чемпионат Гонконга по футболу
Гонконг
2000-е годы в Гонконге